En mathématiques, covecteur est un terme formé sur le mot vecteur. Le préfixe « co » renvoie à l'idée  de dualité. Le terme covecteur peut désigner :
 une forme linéaire sur un espace vectoriel,
 une forme différentielle de degré un sur un ouvert d'un espace vectoriel ou plus généralement sur une variété.

L'article tenseur pose la problématique générale de la covariance et des notations tensorielles. Celle-ci permet de distinguer les concepts de vecteur, covecteur et pseudo-vecteur.